Грицковщина  — топоним:

Беларусь 
 Грицковщина — деревня, Вороничский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Грицковщина — деревня, Раковский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Грицковщина — деревня, Боровской сельсовет, Дзержинский район, Минская область